Toponímia:
 Pla de Sant Miquel: pla del municipi de Riner (Solsonès)
 Pla de Sant Miquel: pla del municipi de Sant Martí de Centelles (Osona)
 Pla de Sant Miquel: pla del municipi de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)